Gino Lavagetto – attore e sceneggiatore italiano
 Mario Lavagetto – critico letterario e accademico italiano
 Stefano Lavagetto – politico italiano